Колориметрия (от  — цвет и  — измеряю):

 Колориметрия (наука) — наука об измерении цвета.
 Колориметрия (химический метод) — метод химического анализа.